Die Abkürzung IZB bedeutet:

 Ihr Zugbegleiter, siehe Ihr Reiseplan
 Informationszentrum Benchmarking, siehe Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
 IZB Informatik-Zentrum, siehe Finanz Informatik Technologie Service
 IZB SOFT, Softwarehaus der bayerischen Sparkassen, siehe Finanz Informatik
 Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie Martinsried (IZB Martinsried)

IZB